HMS Cottesmore je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Cottesmore (1917) 
 HMS Cottesmore (L78) 
 HMS Cottesmore (M32)

Cottesmore